Dvojčka ima lahko več pomenov:
 Dvojčka, vrsta nosečnosti
 Dvojčka (ozvezdje)
 Dvojčka (roman), knjiga Žarka Petana